

Anno 
 103 o 103 a.C.

Codici 
 103  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Lubiana, in Slovenia

Matematica 
 103 – numero